Takuya Marutani (Nambu, 30 de maio de 1989) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Sanfrecce Hiroshima.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima